Le mot stylophore, issu du grec  et , signifie « porteur de colonne ».

Sciences et techniques

Biologie 
 Les stylophores (Stylophora) sont une classe éteinte d'échinodermes, qui vivaient au Paléozoïque.
 Les stylophores (Stylophora) sont un genre de coraux, de la famille des Pocilloporidae.
 Les stylophores () sont un genre de plantes herbacées, de la famille des Papaveraceae.

Culture et société

Architecture 
 Les stylophores sont des sculptures, généralement en forme d'animal (et souvent de lion), placées à la base des colonnettes de soutien des protiri et des chaires pendant la  pré-Renaissance italienne.

Nom vernaculaire ou nom normalisé ambigu